

Letteratura 
 Artful Dodger – personaggio del romanzo Oliver Twist di Charles Dickens

Musica
 Artful Dodger – gruppo musicale statunitense pop rock 
 Artful Dodger – duo britannico di musica garage e R&B
 The Artful Dodger – album del 1996 di Ian Hunter

Altro 
The Artful Dodger – sitcom britannica del 1959
Artful Dodger – marchio di abbigliamento di proprietà di Jay-Z e Iconix Brand Group